Стефані Дюбуа була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Ірина Фалконі.

В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2010, який проходив у рамках Циклу жіночих турнірів ITF, Єлена Докич здобула титул, у фіналі перемігши Віржіні Раззано 6–1 6–4.

Сіяні гравчині 

  Чжань Юнжань (2-ге коло)
  Чжан Кайчжень (1-ше коло)
  Алісія Молік (1-ше коло)
  Єлена Докич (переможниця)

 Стефані Дюбуа (чвертьфінал)
 Віржіні Раззано ''(runner)
 Лілія Остерло (чвертьфінал)
 Саня Мірза (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open